Bányai István (1711–1767) sárospataki gimnáziumi tanár
Bányai István (1949–2022) grafikus